Die Oberste Liga 1993 war die zweite Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Nach einer Übergangsspielrunde im Jahr zuvor wurde sie erstmals mit Hin- und Rückrunde durchgeführt. Sie begann am 7. März und endete am 10. November 1993. Meister wurde wie im Vorjahr Spartak Moskau.

Modus 
Da die Anzahl der Mannschaften zur nächsten Saison von 18 auf 16 verringert wurde, stiegen die beiden Letztplatzierten direkt ab und die drei davor platzierten Mannschaften spielten mit den drei Staffelsiegern der 1. Liga die verbleibenden drei Plätze aus.

Teilnehmer 

Die 18 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

die acht Teilnehmer der Meisterrunde 1992:
 Spartak Moskau
 Spartak Wladikawkas
 Dynamo Moskau
 Lokomotive Moskau
 ZSKA Moskau
 Lokomotive-Sportsmen Nischni Nowgorod
 Asmaral Moskau
 Rostselmasch Rostow

Die sieben bestplatzierten Mannschaften der Abstiegsrunde 1992:
 Uralmasch Jekaterinburg
 Tekstilschtschik Kamyschin
 Torpedo Moskau
 Rotor Wolgograd
 Okean Nachodka
 Krylja Sowetow Samara
 Dynamo Stawropol

Die drei Aufsteiger:
 Schemtschuschina Sotschi (Gruppe West), 
 Kamas Nabereschnyje Tschelny (Gruppe Mitte)
 Lutsch Wladiwostok (Gruppe Ost)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegationsrunde 
Die Teams auf den Plätzen 14 bis 16 sowie die drei Staffelsieger der 1. Liga spielten drei Startplätze für die folgende Saison aus. Gespielt wurde vom 26. November bis 4. Dezember 1993.

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabellen beider Gruppen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993
Premjer-Liga-Saison